Список синглов № 1 в США в 1994 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1994 году. В нём учитываются наиболее продаваемые синглы исполнителей США, как на физических носителях (лазерные диски, грампластинки, кассеты), так и в цифровом формате (mp3 и другие). Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard).

Общие сведения 
 14 недель был на № 1 сингл «I'll Make Love to You» группы Boyz II Men. Позднее этот мульти-платиновый сингл принес группе Грэмми в номинации Лучшее вокальное R&B исполнение дуэтом или группой и две награды American Music Award за Лучший Поп/Рок сингл и Лучший Соул/R&B сингл.
 11 недель лидировал в чарет хит «I Swear» группы All-4-One.
 22 января первое место занял сингл «All for Love» трио певцов Bryan Adams, Rod Stewart и Sting из американского кинофильма о трёх мушкетёрах (The Three Musketeers).

Список синглов № 1

Примечания

См. также 
 1994 год в музыке
 Лучшие синглы США 1994 года
 Список альбомов № 1 в США в 1994 году
 Список кантри-хитов № 1 1994 года

Ссылки 
 Current Hot 100 Chart
 Billboard Hot 100 - No.1 songs of 1994. YouTube
 

Чарты Billboard 1994 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 1994 года